Bora – vento catabatico nord/nord-orientale, che soffia nel Mar Adriatico, in Grecia e in Turchia.
Bora – gruppo etnico della Colombia e del Perù (con piccole comunità anche in Brasile)
Maserati Bora – autovettura prodotta dalla Maserati
Volkswagen Bora – autovettura prodotta dalla Volkswagen
Classe Bora – nome in codice NATO assegnato alla classe di hovercraft lanciamissili russo/sovietici Progetto 1239 Sivuch
Isola Bora – Isola di Marinagri

Onomastica
Bora – nome proprio di persona maschile e femminile proprio di diverse culture

Persone
Borivoje "Bora" Kostić – calciatore serbo
Katharina von Bora – monaca cattolica tedesca convertitasi al Protestantesimo, moglie di Martin Lutero
Yoon Bora – cantante sudcoreana, membro del gruppo musicale SISTAR.

Personaggi immaginari
Martin Bora – protagonista dei romanzi di Ben Pastor.
Bora – uno degli amici di Goku, il protagonista dell'anime e manga Dragon Ball.
Bora – personaggio dei fumetti Marvel Comics